Příjmení Vaníček, přechýleně Vaníčková, nosí více osobností:

 Antonín Vaníček (* 1998) – český fotbalový záložník
 Bedřich Vaníček (1885–1955) – český malíř a překladatel
 František Vaníček (* 1969) – český varhaník
 Jan Vaníček (1840–1913) – český advokát a politik, poslanec Českého zemského sněmu
 Jindřich Vaníček (1862–1934) – právník a náčelník České obce sokolské
 Hugo Vaníček (1906–1995) – katolický kněz, důstojník duchovní služby československé armády
 Ivan Vaníček (* 1944) – český stavební inženýr, geotechnik a profesor
 Oldřich Vaníček (* 1952) – český automobilový závodník
 Petr Vaníček (* 1935) – český geodet a teoretický geofyzik
 Vratislav Vaníček (* 1947) – český historik

Podobná příjmení 
 Vaněk
 Vaněček
 Vaník
 Janíček

Česká příjmení